Трес Виљас има више значења:

 Трес Виљас (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Виљас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику